L'édition 2006 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 23 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Mario Ančić remporte l'épreuve de simple, Simon Aspelin et Todd Perry celle de double.

Lauréats 
Mario Ančić remporte le  et dernier titre en simple de sa carrière en battant en finale le tenant du titre Thomas Johansson.

En double, Simon Aspelin et Todd Perry remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Autrichienne tenante du titre Julian Knowle - Jürgen Melzer. Il s'agit de leur  et  titre respectif.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2006
Tennis en octobre 2006